Валида́тор может означать:
 Валидатор — устройство для проверки документов на электронных носителях.
 Валидатор формата — компьютерная программа для проверки соответствия данных определённому формату.
 Валидатор (купюроприёмник) — устройство для приёма банкнот, в основном, используется в автоматах самообслуживания (например, в платежных терминалах).
 Валидатор — человек ответственный за хранение данных, обработку транзакций и добавление блоков в блокчейн в криптовалютах c доказательством доли владения.